Большой Кисегач (озеро, Каслинский район) — озеро в Челябинской области.
 Большой Кисегач (озеро, Чебаркульский район) — озеро в Челябинской области.
 См. также 
 Малый Кисегач